Armando Francioli – attore italiano
Luciano Francioli – attore italiano
Germana Francioli – attrice italiana